Comunas de Itália
 Pellegrino Parmense — da Emília-Romanha
 San Pellegrino Terme — da Lombardia

Desambiguações de topônimos